Dit is een lijst van planetoïden 16501-16600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16501) - || 1990 SX13|| 23 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (16502) - || 1990 SB14|| 23 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (16503) Ayato || 1990 TY || 15 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (16504) - || 1990 TR5|| 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (16505) Sulzer || 1990 TB13|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (16506) - || 1990 UH1|| 20 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (16507) Fuuren || 1990 UM2|| 24 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16508) - || 1990 UB3|| 19 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (16509) - || 1990 UE4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (16510) - || 1990 UL4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (16511) - || 1990 UR4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (16512) - || 1990 VQ4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (16513) Vasks || 1990 VP6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (16514) Stevelia || 1990 VZ6|| 11 november 1990 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (16515) Usmanʹgrad || 1990 VN14|| 15 november 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (16516) Efremlevitan || 1990 VR14|| 15 november 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (16517) - || 1990 WD || 19 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (16518) Akihikoito || 1990 WF || 16 november 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (16519) - || 1990 WV || 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (16520) - || 1990 WO3|| 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (16521) - || 1990 WR5|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (16522) Tell || 1991 AJ3|| 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (16523) - || 1991 BP || 19 januari 1991 || A. Sugie
|-
| (16524) Hausmann || 1991 BB3|| 17 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (16525) Shumarinaiko || 1991 CU2|| 14 februari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16526) - || 1991 DC || 17 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (16527) - || 1991 DH1|| 18 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (16528) Terakado || 1991 GV || 2 april 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16529) Dangoldin || 1991 GO1|| 9 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (16530) - || 1991 GR7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (16531) - || 1991 GO8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (16532) - || 1991 LY || 14 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (16533) - || 1991 LA1|| 14 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (16534) - || 1991 NB1|| 10 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (16535) - || 1991 NF3|| 4 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (16536) - || 1991 PV1|| 10 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (16537) - || 1991 PF11|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (16538) - || 1991 PO12|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (16539) - || 1991 PY12|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (16540) - || 1991 PO16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (16541) - || 1991 PW18|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (16542) - || 1991 PK31|| 14 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (16543) Rosetta || 1991 RC2|| 5 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (16544) Hochlehnert || 1991 RA3|| 9 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (16545) - || 1991 RN4|| 9 september 1991 || S. Otomo
|-
| (16546) - || 1991 RP5|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (16547) - || 1991 RS7|| 7 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (16548) - || 1991 RR9|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (16549) - || 1991 RE10|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (16550) - || 1991 RB13|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (16551) - || 1991 RT14|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (16552) Sawamura || 1991 SB || 16 september 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16553) - || 1991 TL14|| 7 oktober 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (16554) - || 1991 UE2|| 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16555) Nagaomasami || 1991 US3|| 31 oktober 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16556) - || 1991 VQ1|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16557) - || 1991 VE2|| 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16558) - || 1991 VQ2|| 1 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (16559) - || 1991 VA3|| 9 november 1991 || A. Sugie
|-
| (16560) Daitor || 1991 VZ5|| 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (16561) Rawls || 1991 VP7|| 3 november 1991 || Spacewatch
|-
| (16562) - || 1992 AV1|| 9 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (16563) Ob || 1992 BF2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (16564) Coriolis || 1992 BK2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (16565) - || 1992 CZ1|| 12 februari 1992 || O. A. Naranjo, J. Stock
|-
| (16566) - || 1992 CZ2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (16567) - || 1992 CQ3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (16568) - || 1992 DX5|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (16569) - || 1992 DA10|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (16570) - || 1992 DE11|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (16571) - || 1992 EE || 2 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16572) - || 1992 EU5|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (16573) - || 1992 EC10|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (16574) - || 1992 EU10|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (16575) - || 1992 EH11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (16576) - || 1992 EY11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (16577) - || 1992 ET23|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (16578) Essjayess || 1992 FM1|| 29 maart 1992 || D. I. Steel
|-
| (16579) - || 1992 GO || 3 april 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16580) - || 1992 HA || 21 april 1992 || S. Otomo
|-
| (16581) - || 1992 JF3|| 8 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (16582) - || 1992 JS3|| 11 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (16583) Oersted || 1992 OH2|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (16584) - || 1992 PM || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (16585) - || 1992 QR || 23 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (16586) - || 1992 RZ6|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (16587) Nagamori || 1992 SE || 21 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16588) Johngee || 1992 ST || 23 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (16589) Hastrup || 1992 SL1|| 24 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (16590) Brunowalter || 1992 SM2|| 21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (16591) - || 1992 SY17|| 30 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (16592) - || 1992 TM1|| 3 oktober 1992 || H. E. Holt
|-
| (16593) - || 1992 UB3|| 25 oktober 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (16594) Sorachi || 1992 UL4|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16595) - || 1992 UU6|| 20 oktober 1992 || H. E. Holt
|-
| (16596) Stephenstrauss || 1992 UN7|| 18 oktober 1992 || Spacewatch
|-
| (16597) - || 1992 YU1|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (16598) Brugmansia || 1992 YC2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (16599) Shorland || 1993 BR2|| 20 januari 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (16600) - || 1993 DQ || 21 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten